Societat de responsabilitat limitada (del seu nom en anglès Limited Liability Company), societat mercantil en la que la responsabilitat dels socis depèn del capital aportat
 Leucèmia limfocítica crònica, leucèmia caracteritzada per la proliferació de limfòcits
 Control d'enllaç lògic (del seu nom en anglès Logical Link Control), protocol de comunicació de la capa d'enllaç de dades en el model OSI
 Cromatografia líquid-líquid (del seu nom en anglès Liquid-Liquid Chromatography), mètode de cromatografia líquida entre dues fases líquides